Berlești se poate referi la:
 Localități din România:
 Berlești, Brăila
 Berlești, Gorj, reședința comunei cu același nume